Muzeum Picassa w Barcelonie (Museu Picasso)
  (Museo Picasso Málaga)
 Muzeum Picassa w Paryżu (Musée Picasso)